Paulo Roberto Falcão, futbolista brasiler
 Radamel Falcao García Zárate, futbolista colombià